En alveolar klusil är ett konsonant språkljud. Det finns i två varianter:

 Tonlös alveolar klusil, IPA-tecken .
 Tonande alveolar klusil, IPA-tecken .

Se även
Alveolar konsonant
Klusil

Konsonantljud